Borová heißen folgende geographische Objekte:

 Borova (Albanien), Ort in Albanien
 Borová (Slowakei), Ort in der Slowakei
 Borová u Náchoda, Ort in Tschechien
 Borová u Poličky, Ort in Tschechien
 Havlíčkova Borová, Ort in Tschechien (bis 1949 Borová bei Přibyslav)
 Borová (Chvalšiny), Ort in der Gemeinde Chvalšiny, Tschechien

Borová ist der Nachname folgender Personen:

 Magdaléna Borová (* 1981), tschechische Schauspielerin.